Le château de Puyguilhem peut faire référence à deux châteaux français en Dordogne :

 le château de Puyguilhem, à Thénac,
 le château de Puyguilhem, à Villars.

Puyguilhem